El torrent d'Almedrà  és un torrent que neix a l'embassament de Cúber i que flueix cap al municipi de Lloseta, a Mallorca, abocant les seves aigües a l'Albufera d'Alcúdia.
És conegut també amb altres noms segons el segment: torrent de l'Estorell, torrent de Muro, torrent de Rafalgarcès o torrent de Vinagrella.

La seva conca és el desguàs natural del Puig Major, i el seu llit transcorre entre l'embassament de Cúber i la possessió de Son Ordines, travessant la vall d'Almadrà, entre els massissos dels Tossals Verds i de la Serra de la Rateta. Rep aigua d'altres petits torrents de la serra de Tramuntana, com del Torrent Solleric o del Torrent de Pina. Passa per Sa Pobla i Muro.

Té uns 36 quilòmetres de recorregut i 456 km² de conca. Mor a l'Albufera. És de gran importància per a les reserves hidràuliques de la part nord del Pla de Mallorca.

Referències

Enllaços externs 
 Descente-canyon.com 
 Galeria fotogràfica 
 Fitxa i fotos del torrent  

Almedra
Muro
Geografia de Lloseta